Debut kan syfta på

 Debut (musikalbum) – det första studioalbumet en artist ger ut
 Debutsingel – den första singeln av en artist
 Debut (album av Björk) – ett musikalbum av Björk Guðmundsdóttir
 Debut (The Real Group) – ett musikalbum av The Real Group
 Debut (album av Nils Janson) – ett musikalbum av Nils Janson
 Debut EP – The Accidents' debut-EP, utgiven 2002
 Debut (bokserie) – en bokserie från Wahlström & Widstrand som utges per år och är en antologi för nya oetablerade författare
 Debut 2006 – det årets utgåva av Wahlström & Widstrands antologi
 Debut (film) – en svensk kortfilm från 2016 av Anette Sidor